RBM43 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 357 амінокислот, а молекулярна маса — 40 666.

Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки